McCarter ist der Familienname folgender Personen:

 Brooke McCarter (1963–2015), US-amerikanischer Schauspieler
 Gordon McCarter (1931–2002), US-amerikanischer Schiedsrichter im American Football
 Steffin McCarter (* 1997), US-amerikanischer Leichtathlet